CSH est un sigle pouvant signifier :
 cellule souche hématopoïétique, un type de cellule qui permet par sa division de donner naissance à tous les types de cellules du sang ;
 Chambéry Savoie Handball, un club de handball chambérien ;
 Cold Spring Harbor, un toponyme ;
 , une institution d'éducation et de recherche ;
 Calcium silicate hydrate (en français, silicate de calcium hydraté) ;
 Centre for Social sciences and Humanities, un centre de recherche Indien basé à Delhi ou New-Delhi,

CSH est aussi une abréviation pouvant signifier :
  ;
 .

csh est un sigle pouvant signifier :
 C shell,  un interpréteur de commandes informatique pour le système Unix.

Code IATA des aéroports